Comes puede hacer referencia a varios artículos:

Etimología 
 Palabra latina para 'compañero', 'acompañante', que derivaría en conde.

Historia 
 Comes, en la Antigua Roma, rango militar y título.

Personas 
 Didier Comès, autor de cómics belga;
 Francesc Comes, pintor mallorquín del siglo XV;
 Juan Bautista Comes, compositor valenciano (ca. 1582-1643);
 Juan Luis Galiardo Comes, actor y productor español de cine, teatro y televisión;
 Melcior Comes, escritor español;
 Orazio Comes, biólogo italiano;
 Sílvia Comes, cantautora española.

Empresas 
 Transportes Generales Comes, empresa de autobuses de Cádiz.